Hamminck-Schepel  ist der Name von: 

 Annette Hamminck-Schepel (1844–1931), Pädagogin
 Mimi Hamminck-Schepel (1839–1930), Pädagogin